In 2001 werd de zeventiende editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in 	Bamako, Mali. Op dit toernooi won het elftal van Senegal door in de finale Gambia te verslaan (3–1). Mali werd derde. In de troostfinale versloegen zij Guinee-Bissau (2–1).

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 2001
Voetbal in Mali
Sportevenement in Mali